Рагана ( — «ведьма»):

 Рагана — ведьма, персонаж балтийской мифологии. 
 Рагана — крупное село, центр Кримулдской волости и Кримулдского края Латвии.
 Шатриёс Рагана ( — «Ведьма с горы Шатрия») — псевдоним литовской писательницы Марии Пячкаускайте.

См. также 
 Ведьма (река)

Примечания